Gustavo Alcalde es el nombre de:

Gustavo Alcalde Rodríguez, guionista español;
Gustavo Alcalde Sánchez, médico y político español.